Santi kan syfta på:

Personer 
 Rafael Santi, se Rafael (konstnär)

Geografi

Burkina Faso 

 Santi (ort i Burkina Faso), Plateau-Central,

Indonesien 

 Desa Santi, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar